

Cinema
Night Games – film del 1980 diretto da Roger Vadim

Musica
Night Games  – album di Bruno Martino
Night Games  – singolo di Charley Pride

Televisione
Night Games  – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Don Taylor